Donghua kan syfta på följande platser:

Kina 

 Donghua (socken i Kina, Guangxi), 
 Donghua (socken i Kina, Chongqing), 
 Donghua Zhen (socken i Kina), Yunnan, 

Robotskapade Kinaförgreningar